Ферруччо Фацио (; род. 7 августа 1944, Гарессио, провинция Кунео, Пьемонт) — итальянский медик и политик, министр охраны здоровья (2008—2011).

Биография 
Родился 7 августа 1944 года в Гарессио, в 1968 году окончил Пизанский университет, где изучал медицину. В 1970 году занялся ядерной медициной, в 1975 году — болезнями дыхательной системы.

В 1977 году установил первый в Европе аппарат позиционно-эмиссионной томографии в лондонском Hammersmith Hospital, а в 1988 году — первый аппарат ПЭТ в Италии — в миланском Ospedale San Raffaele. Впоследствии стал ординарным профессором медицинской визуализации и радиотерапии на медицинском факультете Миланского университета Бикокка.

В четвёртом правительстве Берлускони с 12 мая 2008 по 21 мая 2009 года являлся младшим статс-секретарём в Министерстве труда, охраны здоровья и социальной политики, с 21 мая по 15 декабря 2009 года — заместителем министра труда, охраны здоровья и социальной политики, а после реформирования министерства с 15 декабря 2009 по 16 ноября 2011 года являлся министром охраны здоровья.

С 2011 года — координатор по вопросам ядерной медицины и радиотерапии в миланском Ospedale San Raffaele.

Личная жизнь 
Женат на Маргерите Колнаги (Margherita Colnaghi), есть сын Алессандро (род. 1988) и дочь Арианна (род. 1990). Вместе с женой Фацио написал книгу кулинарных рецептов, которую они дарят знакомым (Le ricette del Prof).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Пизанского университета
Медики Италии
Политики XXI века
Члены партии «Народ свободы»
Министры здравоохранения Италии